Александр Александрович Кобылин:
 Кобылин, Александр Александрович (1840—1924) — русский врач, участник процесса Д. В. Каракозова.
 Кобылин, Александр Александрович (1842—1909) — русский юрист, прокурор, тайный советник.